La specialità dei 400 metri piani maschili ai Campionati africani di atletica leggera di Durban 2016 si è svolto il 22, 23 e 24 giugno 2016 al Kings Park Stadium.

Risultati

Batterie
Qualificazione: i primi 4 di ogni batterie (Q) e i 4 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Semifinale
Qualificazione: i primi 2 di ogni batterie (Q) e i 2 più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 Risultati

Campionati africani di atletica leggera 2016
400 metri piani ai campionati africani di atletica leggera